Во́кер, також Во́лкер () — прізвище та похідний від нього топонім.

Персоналії 

 Вокер (прізвище)

Топоніми

Вокер (округ, Алабама)
 Вокер (округ, Джорджія)
 Вокер (округ, Техас)
 Вокер — місто, штат Айова
 Вокер — місто, штат Луїзіана
 Вокер — місто, штат Мічиган
 Вокер — місто, штат Міннесота
 Вокер — місто, штат Міссурі
 Вокер Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Вокер Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Вокер Тауншип — селище в окрузі Джуніата, штат Пенсильванія
 Вокер Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Вокер — переписна місцевість в окрузі Моно, штат Каліфорнія

Вокер — острів в Індійському океані біля узбережжя Тасманії в Австралії.

Інше 
 «Вокер, техаський рейнджер» — американський телесеріал 1993—2001 рр.
 6372 Вокер (6372 Walker) — астероїд головного поясу, відкритий 13 травня 1985 року.
 «Джоні Вокер» — марка шотландського віскі, одна з найвідоміших марок у світі.

Див. також 
 Волкерс-Кі